Algar ist der Name folgender Orte:

 Algar (Cádiz), Gemeinde in der andalusischen Provinz Cádiz 
 Algar (Valéncia), auch El Algar, Gemeinde in der Valencianischen Gemeinschaft, nördlich von Benidorm

Algar ist der Familienname folgender Personen:

 Algar, angelsächsischer Earl, siehe Ælfgar
 Hamid Algar (* 1940), angloamerikanischer Islamwissenschaftler
 James Algar (1912–1998), US-amerikanischer Zeichentrickfilmer
 Niamh Algar (* 1992), irische Schauspielerin

Siehe auch:

 Algar-Flynn-Oyamada-Reaktion
 Riu Algar, ein spanischer Fluss, der durch Algar (Valéncia) fließt